Cento puede referirse a:

 Cento (Italia), municipio de la Provincia de Ferrara, en Emilia-Romaña, Italia, 
 CENTO, alianza militar de la Guerra Fría.